Le Tremblay, commune française de Maine-et-Loire, région Pays de la Loire.
 Le Tremblay, situé dans la commune de La Motte-Servolex (Savoie).
 Le Tremblay, situé dans la commune de Marchais-en-Brie (Aisne).
 Le Tremblay-Omonville, commune française de l'Eure dans la région Haute-Normandie. 
 Le Tremblay-sur-Mauldre, commune française des Yvelines, dans la région Île-de-France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France